СКЧФ — название севастопольских футбольных клубов:

 СКЧФ (футбольный клуб, 1946) — существовал в период с 1946 по 1971 год.
 СКЧФ (футбольный клуб, 2014) — ныне действующий.